Contea di Custer o Custer County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Custer – Colorado
 Contea di Custer – Dakota del Sud
 Contea di Custer – Idaho
 Contea di Custer – Montana
 Contea di Custer – Nebraska
 Contea di Custer – Oklahoma